Mesodorylaimus är ett släkte av rundmaskar. Mesodorylaimus ingår i familjen Dorylaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Mesodorylaimus